Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 II se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carole Caldwell Graebner et Nancy Richey.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Navigation 

dames 1965
Melbourne
Tennis en Australie en 1965
Sport en novembre 1965
Décembre 1965